Whitefish bezeichnet:

 Whitefish Bay
 Whitefish Mountain Resort, Skigebiet in Whitefish, Montana
 Whitefish Lake (Hoholitna River), See in Alaska
 Whitefish Lake (Kuskokwim River), See in Alaska

Whitefish ist der Name folgender Orte:
 Whitefish (Montana)
 Whitefish (Ontario)
 Whitefish Bay (Wisconsin), im Door County
 Whitefish Falls, Ontario
 Whitefish Township, Michigan

Siehe auch:
 Whitefish Lake
 Whitefish River